Република Ирска поседује устројство и поделу градских насеља, наслеђене из времена владавине Уједињеног Краљевства на целим острвом.

На основу два последња закона о месној самоуправи (1994. и 2001. г.) у Републици Ирској постоји:
 5 велеградова (, ирс.: -{cathracha}-), који су раније називани окружним градовима (). Дати градови су стекли дато звање још у време Уједињеног Краљевства и поседују саборну цркву (катедралу);
 5 градова-општина (, ирс.: -{buirgeanna}-), који су раније називани општинским градовима ();
 75 (малих) градова (, ирс: -{bailte}-). Многа од датих насеља су мања од неких насеља, која немају звање града. Нпр., Келбриџ (Celbridge) има готово 20 хиљада становника и највеће је насеље без датог звања, а веће је и од највећег броја званично признатих градова.

Спискови градских насеља - Попис 2011. 

→ задебљано - насеље је седиште ирског округа.

→ становништво „у границама" представља становништво које живи унутар управних граница града.

→ становништво „градског подручја" представља сво становништво које живи у физички изграђеној и повезаној целини града и његових предграђа. Уколико се град не шири изван својих управних граница, број је исти као и за град у управним границама. Податак за градско подручје је у великом броју случајева веома битан, пошто бројни градови, услед вишедеценијског држања старих граница града, имају значајно, а некад и вишеструко мањи број становника од сопственог градског подручја.

Велеградови 
Насеља са звањем велеграда су независна од окружења, тј. истоименог округа, и поседују висок степен самоуправе.

Градови-општине

Градови

Види још 
 Управна подела Републике Ирске
 Ирске покрајине
 Ирски окрузи

Извори 
 Средишњи статистички завод, 2003. г. Попис 2002. Књига 1.: Становништво према месту настањености. Даблин: Канцеларија за пребивалиште. .

Спољашње везе 
 Закон о месној самоуправи из 2001. г.
 Закон о месној самоуправи из 1994. г.
 Средишњи статистички завод

Република Ирска
Ирска